Росселини () — итальянская фамилия. Известные носители фамилии:

 Росселлини, Изабелла (род. 1952) — модель и актриса, дочь Роберто Росселлини и Ингрид Бергман.
 Росселлини, Ренцо (1908—1982) — брат Роберто Росселлини, композитор (в том числе кинокомпозитор) и музыкант.
 Росселлини, Ренцо (младший) (род. 1941) — сын Роберто Росселлини, кинопродюсер.
 Росселлини, Роберто (1906—1977) — режиссёр.

См. также 
 Розеллини, Ипполито (Rosellini иногда Rossellini, 1800—1843) — египтолог.
 Росселлино